Leopold I. je jméno těchto panovníků a dalších osob:

Císař
 Leopold I. (1640–1705) – císař Svaté říše římské v letech 1658–1705, král uherský 1655–1705, český, chorvatský a slavonský 1657–1705

Král
 Leopold I. Belgický (1790–1865) – první belgický král v letech 1831–1865

Velkovévodové
 Leopold II. (1747–1792) – římský císař a český král, jako Leopold I. Toskánský toskánský velkovévoda 1765–1790
 Leopold I. Bádenský (1790–1852) – bádenský velkovévoda 1830–1852

Samostatný panovník
 Leopold I. Vilém Habsburský (1614–1662) – nizozemský místodržící 1647–1656

Vévoda
 Leopold I. Habsburský (1293–1326) – rakouský vévoda 1308–1326

Kníže
 Leopold I. Anhaltsko-Desavský, zvaný Starý Desavan (1676–1747) – kníže Anhaltska-Desavska 1693–1747
 Leopold I. z Lippe (1767–1802) – kníže z Lippe 1789–1802

Hrabata
 Leopold I. z Lippe (1767–1802) – hrabě z Lippe 1789–1802
 Leopold I. Babenberský († 994) – rakouský markrabě 976–994
 Leopold I. Štýrský († 1129) – štýrský markrabě 1122–1129
 Leopold I. Berchtold (1759–1809) – moravský hrabě z rodu Berchtoldů z Uherčic

Podobné rozcestníky 
 Leopold II. (rozcestník)
 Leopold III.
 Leopold IV.
 Leopold V.

Rozcestníky - panovník